Philippe Bas (ur. 1958) – francuski polityk, minister
 Philippe Bas (ur. 1973) – francuski aktor